Асеве́до () — прізвище іспанського походження, також розповсюджене в країнах Латинської Америки.

Відомі носії 
 Анібал Асеведо (1971) — пуерториканський боксер, призер Олімпійських ігор.
 Вальтер Асеведо (* 1986) — аргентинський футболіст.
 Ісідоро Асеведо (* 1867 — † 1952) —  іспанський письменник-комуніст.
 Марсіо Асеведо (* 1986) — бразильський футболіст.

Див. також 
 Азеведу () — португальське прізвище.
 Асебедо

Іспанські прізвища